Slevmossor (Jungermannia) är ett släkte av bladmossor. Slevmossor ingår i familjen Jungermanniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor